Ліга — об'єднання окремих осіб, організацій, держав
 Ліга Націй
 Футбольна ліга Англії
 Ліга 1 — найвищий дивізіон у системі футбольних ліг Франції
 Ліга — дугоподібний знак, що з'єднує кілька нот
 Ліга — одиниця довжини
 Ліга — селище, Атяшевський район, Мордовія, Росія
 ЛІГА.net (ЛігаБізнесІнформ) — українське інформаційне агентство, що входить в групу компаній «ЛІГА»

Особи 
 Ліга Декмеєре — латійська тенісистка